Writings on the Wall 2 — мікстейп американського репера Gucci Mane, виданий 5 липня 2011 р. Гост: DJ Holiday. Наразі реліз має платиновий статус на DatPiff (за критеріями сайту), куди його виклали як ексклюзив. Мікстейп безкоштовно завантажили понад 302 тис. разів. Є сиквелом до Writing on the Wall (2009).

Список пісень

Посилання 

Альбоми Gucci Mane